F10 steht für:
 BMW F10, ein PKW-Modell
 Fährlinie F10, eine Fährverbindung der Berliner Verkehrsbetriebe
 Ferrari F10, ein Formel-1-Rennwagen
 MPMan F10, ein MP3-Player
 F10, die Stufe 10 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 Funktionstaste 10, auf der Computertastatur 
 Volvo F10, schwedischer Lkw von Volvo Trucks

F-10 steht für:
 Chengdu F-10 „Vanguard“, siehe Chengdu J-10
 Großfunkmine F-10, sowjetische Mine
F.10 steht für:
 Fokker F.10

Siehe auch:
 FX